Clément Duhaime (Trois-Rivières,  - ) est un haut fonctionnaire québécois.
Éric Duhaime est animateur radiophonique, chroniqueur et polémiste. Il est le cofondateur du Réseau Liberté Québec.
Jean Duhaime (né en 1948) est un théologien, un bibliste, un sociologue et un professeur québécois.
Yves Duhaime est un homme politique canadien, le député péquiste de Saint-Maurice de 1976 à 1985.